Finn steht für:
 Finn (Vorname), einen Vornamen
 Finn (Bootsklasse), eine internationale Bootsklasse
 Finn, den deutschen Namen von Vinni, Gemeinde in Estland
 Finn, belgisch-niederländischer Kinderfilm
 Finn von Friesland, einen friesischen König
 Finn Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika
 Fatty Finn, eine australische Filmkomödie von 1980
 Huckleberry Finn, eine Romanfigur bei Mark Twain
 River Finn, einen Fluss in Irland
 Stift Finn, ein Mädchenpensionat in Estland

Finn ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. Finn, Pseudonym von Daniel Mallory (* 1979), US-amerikanischer Autor
 Charles Finn (1897–1974), US-amerikanischer Wasserballspieler 
 Charlie Finn (* 1975), amerikanischer Schauspieler
 Frank Finn (1868–1932), englischer Ornithologe
 Gilbert Finn (1920–2015), kanadischer Politiker
 James Finn (* 1956), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Jerry Finn (1969–2008), US-amerikanischer Musikproduzent
 John Finn (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 John Joe Patrick Finn (* 2003), spanisch-irischer Fußballspieler
 John William Finn (1909–2010), US-amerikanischer Marineoffizier
 Julio Finn, US-amerikanischer Autor und Bluesmusiker
 Kate Belinda Finn (1864–1932), britische Schachspielerin
 Lea Finn (* 1981), deutsche Sängerin und Songschreiberin
 M. G. Finn (* 1958), US-amerikanischer Chemiker
 Mali Finn (1938–2007), US-amerikanische Casting-Agentin
 Margot Finn, britische Historikerin

 Mickey Finn (1947–2003), britischer Perkussionist
 Mindy Finn (* 1981), US-amerikanische Geschäftsfrau und Politikerin
 Moss Finn (* 1957), irischer Rugby-Union-Spieler
 Neil Finn (* 1958), neuseeländischer Rockmusiker
 Neil Finn (Fußballspieler) (*  1978), englischer Fußballtorhüter
 Richard Finn (1912–1989), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Ibadan

 Ronald Finn (1930–2004), britischer Mediziner
 Ronan Finn (* 1987), irischer Fußballspieler
 Rose Finn-Kelcey (1945–2014), britische Video-, Installations- und Performancekünstlerin
 Samuel Joseph Finn (1818–1890), Geschichtslehrer am Rabbinerseminar Wilna, Schriftsteller, Verleger, Herausgebern der Zeitschrift Ha-Karmel und Inspektor der staatlichen jüdischen Schulen in Wilna

 Simon Finn (* 1951), englischer Folkmusiker

 Thomas Finn (* 1967), deutscher Autor
 Tim Finn (* 1952), neuseeländischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Fionn mac Cumhaill, irischer Sagenheld
 Vinn
 Fin
 Fynn
 FINN.no